A magyar férfi vízilabdakupa 1981-es kiírását a Vasas SC nyerte.

Selejtezők
1981. szeptember 5. − október 4.

A csoport

B csoport

Nyolcaddöntők
1981. október 31.– november 8.

Negyeddöntők
1981. november 10–18.

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

A Vasas SC játékosai: Agárdi Attila, Beke Zsolt, Budavári Imre, Csapó Gábor, Faragó Tamás, Földi László, Gajdosy Zoltán, Horváth Péter, Kenéz György, Kijátz Valér, Liebmann István, Méhes Jenő, Molnár Péter, Tary György, Tóth Csaba, Edző: Bobory György

Források
 

Magyar férfi vízilabdakupa
vizilabda